Kingwood ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten

 Kingwood (West Virginia)
 Kingwood (Texas)
 Kingwood Township (New Jersey)